Belleza, puede hacer referencia a lo siguiente:

 Belleza, sinónimo de hermosura.
 Belleza, noveno álbum de la banda de rock argentina Juana La Loca
 Belleza matemática, demostraciones de cálculo elegantes.
 Canon de belleza, conjunto de características que una sociedad considera convencionalmente como hermoso.
 La Belleza, municipio colombiano del departamento de Santander].
 Una belleza nueva, programa de entrevistas de índole cultural de Chile.